Константи́н Александрович Миха́йлов:
 Михайлов, Константин Александрович (1904—1985) — советский дипломат.
 Михайлов, Константин Александрович (род. 1969) — российский теле- и радиоведущий, актёр, режиссёр, продюсер.